T-10 – radziecki czołg ciężki
okręty:
 T 10 – jugosłowiański torpedowiec z okresu międzywojennego
 T 10 (ex S 10) – niemiecki torpedowiec z I wojny św.
 T 10 – niemiecki torpedowiec typu 1935 z II wojny św.